James Sherwood peut désigner :	
 James Sherwood (1933 - 2020), homme d'affaires américain basé au Royaume-Uni ;
  (1942 - 2011), musicien rock américain dont le nom de naissance était Euclide James Sherwood ;
  (1975 -), comédien de stand-up américain.